Сања Милосављевић (Београд, 23. март 1955) је била југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1975. || Црни петак (ТВ филм) || Марија као девојка - ћерка Гордана
|-
| 1978. || Случај у трамвају (ТВ филм) || Гордана
|-
| 1979. || Освајање слободе || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Мама (кратки филм) || 
|-
| 1980 1981. || Вело мисто (ТВ серија) || Марженка
|-
| 1981. || Развод брака (ТВ филм)|| Смиљка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1955.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Биографије живих особа